M’Boma oder Mboma ist der Familienname folgender Personen:

 César M’Boma (* 1979), kamerunischer Fußballspieler
 Christine Mboma (* 2003), namibische Sprinterin
 Patrick M’Boma (* 1970), kamerunischer Fußballspieler